Pelzhändler steht für:

 den Rauchwaren-Großhandels-Kaufmann, einen Fellhändler
 den Kürschner oder sonstigen Pelzwaren-Einzelhändler
 den Aufkäufer von Fellen im Pelzhandel in Nordamerika